Појам Ксеркс може се односити на:
 Ксеркс I, персијски цар од 486. до 465. п. н. е. и владар Персије од 486. до 465. п. н. е..
 Ксеркс II, 45-дневни владар Ахеменидске Персијске Монархије 424 п. н. е.
 Ксерксов плавац, изумрла врста инсекта из реда лептира (-{Lepidoptera}-) и породице плаваца (-{Lycaenidae}-).